AEC () - серія британських важких бронеавтомобілів періоду Другої світової війни. Випускалися фірмою Associated Equipment Company (AEC) у 1941 році, на доопрацьованій базі власного артилерійського тягача «Матадор»  З 1941 по 1943 рік було випущено 629 бронеавтомобілів різних модифікацій, що активно використовувалися британськими військами та військами країн Співдружності у Другій світовій війні . Бронеавтомобілі AEC залишалися на озброєнні Великобританії та у післявоєнні роки, до заміни бронеавтомобілем "Саладін" наприкінці 1950-х років. Після війни AEC також поставлялися до інших країн, зокрема до Лівану , на озброєнні якого вони перебували щонайменше до 1977року.

AEC виник після британського досвіду в Західній пустелі проти італійських броньованих машин. Британські бронемашини були озброєні лише легкими та важкими кулеметами, а армія оснащувала трофейні італійські та німецькі 20-міліметрові або більше автоматичні гармати, щоб мати достатню вогневу міць при зустрічі з розвідувальними машинами противника.

Бронеавтомобіль Daimler розроблявся з 40-міліметровою 2-фунтовою гарматою, яка використовувалася на британських танках, але бронемашини з такою бронею, як і танкове озброєння, не передбачалися. AEC приватно розробив автомобіль на основі однієї з конструкцій вантажівки (артилерійський тягач), який мав би броню, еквівалентну сучасному крейсерському танку.

Дизайн і розробка 
AEC з Саутхолла , Англія, була виробником шасі вантажівок і автобусів, а її артилерійський тягач Matador використовувався для буксирування середньопольових і важких зенітних гармат. Броньований автомобіль на базі артилерійського шасі Matador спочатку був розроблений як приватне підприємство, і макет був показаний офіційним особам у 1941 році на параді Кінної гвардії в Лондоні , де він справив сприятливе враження на Вінстона Черчілля та після початкового контракту на 120 , з 1942 по 1943 рік було випущено 629 автомобілів.

AEC намагався побудувати бронемашину з вогневою потужністю та захистом, порівнянними з сучасними британськими крейсерськими танками. Перша версія використовувала вежу піхотного танка Valentine Mk II у комплекті з 2-фунтовою гарматою. Наступні версії отримали 6-фунтову або 75-мм гармату в башті спеціальної конструкції. Машина також мала один кулемет Besa , 2-дюймовий (51 мм) бомбомет (димовий гранатомет) і радіостанцію № 19 . Машини Mark I мали ручний кулемет Bren для захисту від авіації, пізніше машини отримали «PLM» з установкою одного або двох кулеметів Vickers K. Вежа мала електропривод з можливістю ручного наведення.

Водій був забезпечений двома перископами для огляду в закритому стані; інакше він міг би підняти своє сидіння, щоб побачити поверх ґласісу.

Двигун був встановлений під кутом вниз, зменшуючи кут на передавальних валах і висоту над задньою палубою корпусу. У звичайному режимі дорожнього руху приводом користувалися лише передні колеса.

Варіанти 

 Мк І
 оригінальна версія з вежею танка Valentine, 129 побуд. Деякі на Близькому Сході мали 6-фунтові гармати

 Mk II
 більша башта для трьох осіб екіпажу з 6-фунтовою гарматою, переробленим переднім корпусом, дизельним двигуном 158 к.с. (118 кВт).
 Mk III
 «Броньована машина близької підтримки», Mk II з 6-фунтовою зброєю, замінена на 75-мм гармату QF, яка мала таке ж кріплення.

 АА
 Башта, подібна до башта зенітного танка Crusader зі здвоєною 20-мм гарматою Oerlikon , здатною з високого підйому вражати літаки противника. Прототип був побудований в 1944 році, але не надійшов у виробництво через перевагу союзників у повітрі в Північній Європі.

Джерела 
https://web.archive.org/web/20130109043039/http://www.wwiivehicles.com/unitedkingdom/armoured-car/aec.asp

https://www.tank2.ru/country/england/broneavtoeng/rmorearaec

https://web.archive.org/web/20060215083828/http://www.battlefront.co.nz/Article.asp?ArticleID=475

https://warwheels.net/AEC1INDEX.html

https://warwheels.net/AEC2INDEX.html

https://warwheels.net/AEC3INDEX.html
Бронетехніка Великої Британії
Бронеавтомобілі Великої Британії